Pé - de grandes dimensões; pezão
Ou ainda:
Antônio Silva (lutador) - de MMA
Luciano Pezão - traficante brasileiro
Luiz Fernando Pezão - político brasileiro

Hipocorísticos